

Міністри закордонних справ Китаю

Див. також 

 Міністри закордонних справ країн світу
 Посли Китаю в Україні
 Посли України в Китаї
 Китай
 Пекін
 Лю Цзеї

Посилання 
 Міністерство закордонних справ Китаю 

Списки міністрів закордонних справ
Китайські дипломати
Міністри закордонних справ Китаю